Chaconne (muziekstuk) (ook wel ciacona genoemd), een compositie in meestal driedelige maatsoort over een baslijn, aanvankelijk een dans
Chaconne (Sallinen), een compositie van de Fin Aulis Sallinen
Chaconne (Vitali), een compositie die wordt toegeschreven aan de Italiaan Tomaso Antonio Vitali